Her Mother's Secret – film del 1915 diretto da Frederick A. Thomson
Her Mother's Secret – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company